Сузі́-ла-Бриш, Сузі-ла-Бріш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 40 км на південь від Парижа, 24 км на південний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 304,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сузі-ла-Бриш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Сузі-ла-Бриш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн